Грубость:
 Грубость — нарушение норм межличностного общения.
 Грубость — противоположность точности.
 Грубость — шероховатость поверхностей.

См. также 
 Грубость динамических систем

Примечания